Aubauer ist

ein Ortsname:
 Aubauer (Kronburg), Ortsteil der Gemeinde Kronburg, Landkreis Unterallgäu, Bayern 
 Aubauer, auch Auhof (Niederachdorf), aufgelassener Ort der Gemeinde Niederachdorf
 Aubauer (Gemeinde Golling), Ort bei Golling an der Salzach, Bezirk Hallein, Land Salzburg

ein Familienname:
 Gertrude Aubauer (* 1951), österreichische Journalistin und Politikerin
 Helwig Aubauer, österreichischer Beamter